Eisgraben ist ein Gewässername:

 Eisgraben (Eisbach), rechter Zufluss des Eisbachs (zum Oberrhein) in Wiesoppenheim, kreisfreie Stadt Worms, Rheinland-Pfalz
 Eisgraben (Götzinger Achen), rechter Zufluss der Götzinger Achen in Unverzug, Gemeinde Petting, Landkreis Traunstein, Bayern
 Eisgraben (Isar), rechter Zufluss der Isar über eine Versickerungsstrecke in der gemeindefreien Pupplinger Au nahe Puppling, Gemeinde Egling, beide im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Eisgraben (Königssee), auf alten Karten Eisbach, westlicher Zufluss des Königssees von der Eiskapelle des Watzmanns bei St. Bartholomä, Gemeinde Schönau am Königssee, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Eisgraben (Streu), rechter Zufluss der Streu (zur Fränkischen Saale) vor Nordheim vor der Rhön, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern

Siehe auch:
 Eisbach